* Luis López (ur. 1995) – meksykański piłkarz
 Luis López (ur. 1986) – honduraski piłkarz, uczestnik IO 2008
 Luis López (ur. 1969, zm. 1995) – meksykański gimnastyk, uczestnik IO 1992
 Luis López (ur. 1949) – kostarykański lekkoatleta, uczestnik IO 1988, IO 1992
 Luis López (ur. 1951) – gwatemalski piłkarz, uczestnik IO 1988
 Luis López – portorykański lekkoatleta
 Luis López (ur. ?) – chilijski piłkarz, uczestnik Copa América 1949
 Luis López (ur.1911) – urugwajski kolarz uczestnik IO 1948
 Luis Alfredo López (ur. 1986) – honduraski piłkarz
 Luis Alberto López (ur. 1993) – meksykański piłkarz
 Luis López Fernández (ur. 1993) – honduraski piłkarz, uczestnik IO 2016